Jáuregui oder Jauregui ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Jáuregui (* 1943), mexikanischer Fußballspieler
 Agustín de Jáuregui (1711–1784), spanischer Gouverneur von Chile (1772–80), Vizekönig von Peru (1780–84)
 Baudilio Jáuregui (* 1945), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Jáuregui (* 1950), spanischer Journalist und Autor
 Heidi Urbahn de Jauregui (* 1940), französische Germanistin, Professorin für deutsche Literatur und Essayistin

 Javier Jáuregui (1973–2013), mexikanischer Boxer
 Jorge Mario Jáuregui (* 1948), argentinisch-brasilianischer Architekt
 José Agustín Valbuena Jáuregui (* 1927), kolumbianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Sandomierz
 Juan de Jáuregui (1583–1641), spanischer Dichter
 Lauren Jauregui (* 1996), US-amerikanische Sängerin
 Mario Jáuregui (* 1970), mexikanischer Fußballspieler
 Pedro José Valenzuela Jáuregui (1797–1865), Politiker in der Provinz Guatemala
 Ramón Jáuregui (* 1948), spanischer Politiker (PSOE)
 Rodolfo Jáuregui (1943–2003), mexikanischer Fußballspieler
 Sixto Jáuregui (1931–2018), peruanischer Karambolagespieler